Бугров Станислав Алексеевич () — советский и российский деятель авиационной и космической медицины, генерал-майор медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач России, Начальник Государственного научно-исследовательского испытательного института авиационной и космической медицины МО СССР (1984—1988), Начальник службы авиационной и космической медицины ВВС — заместитель начальника Центрального военно-медицинского управления МО СССР (1988—1991), начальник факультета подготовки врачей для Военно-воздушных Сил Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова  (1975—1982), сопредседатель Главнoй мeдицинcкoй кoмиccии пo oтбopy кocмoнaвтoв, председатель Государственной комиссии по подготовке и осуществлению запусков биоспутников серии «Космос», сопредседатель подгруппы «Космическая медицина» смешанной советско-американской рабочей группы по изучению космического пространства (1985—1991), действительный член Международной академии астронав-тики , Кавалер орденов Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени и многочисленных медалей, Ветеран Вооруженных Сил РФ, Почетный доктор Государственного научно-исследовательского испытательного института Министерства обороны РФ (авиационной и космической медицины ), Почетный профессор Воронежского Государственного медицинского университета имени Н. Н. Бурденко  МЗ РФ внёс значительный вклад в развитие авиационной и космической медицины, подготовку авиационных врачей для ВВС, совершенствование медицинского обеспечения лётчиков и космонавтов, в международное сотрудничество в области космонавтики.

Биография 
Родился в Ярославле 10 июня 1930 года в семье кадрового военного Алексея Алексеевича Бугрова и его жены Елены Николаевны (урожденной Майоровой) . Его детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. С 1943 г. по 1948 г. он учился в Воронежском суворовском училище, затем в средней школе в Тирасполе. Окончив среднюю школу, Станислав Алексеевич поступил в Одесский медицинский институт им. Н. И. Пирогова, а затем перевёлся на Военно-медицинский факультет при Саратовском медицинском институте, по специальности авиационная медицина.

Научная и общественная деятельность

После окончания военно-медицинского факультета при Саратовском медицинском институте, Станислав Алексеевич Бугров был направлен для прохождения дальнейшей службы в авиационную часть на Дальнем Востоке, на должность старшего врача отдельного батальона аэродромно-технического обеспечения (с. Воскресенка, Спасского района Приморского края). С должности старшего врача истребительного авиационного полка (с. Воздвиженка Уссурийского городского округа Приморского края) поступил в 1962 г. в адъюнктуру Государственного научно-исследовательского испытательного института авиационной и космической медицины МО СССР  (ГНИИИ АиКМ), которую окончил в 1965 г. с защитой диссертации на соискание учёной степени кандидата медицинских наук на тему «Внешнесекреторная функция поджелудочной железы при воздействии интенсивных поперечных ускорений» в Институте нормальной и патологической физиологии АМН СССР (научный руководитель профессор И. М. Хазен).

В 1966 г. Станислав Алексеевич принял участие в сложном и длительном эксперименте в первой отечественной сурдокамере в качестве нештатного испытателя. Значение этого первого отечественного эксперимента с длительной изоляцией (68 суток) для отечественной космонавтики и мировой науки пока только частично раскрыто в известной монографии О. Н. Кузнецова и В. И. Лебедева (1972). Личные впечатления главного участника пионерского эксперимента в сурдокамере содержатся в дневнике, который опубликован ЦНИИ ВВС Минобороны России в 2015, как служебное издание.

Этот уникальный изоляционный эксперимент открыл тогда, как позднее оказалось, новое крупное направление в космической медицине, связанное с наземным моделированием длительных орбитальных и межпланетных полётов. Позднее оно было очень серьёзно развито в Институте медико-биологических проблем после перехода в него из ГНИИИ АиКМ генерал-майора медицинской службы Олега Георгиевича Газенко, которого С. А. Бугров всегда считал одним из своих главных Учителей. Станиславом Алексеевичем Бугровым были проведены многочисленные исследования и натурные испытания с целью повышения устойчивости организма к действию факторов авиационного и космического полётов, разработаны перспективные составы носимых аварийных запасов (НАЗов) в различных климатогеографических зонах, изучена роль перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы организма в поддержании работоспособности лётного состава. Он принял активное участие в ряде экспедиций с целью подготовки человека к выживанию в различных климатогеографических зонах (Индийский и Тихий океаны, пустыня Кара-Кум, Арктика, сибирская тайга, лесисто-болотистая местность и т. д.) и обоснования рекомендаций лётному составу и космонавтам по обеспечению жизнедеятельности в экстремальных условиях выживания.

На этой основе им разработана концепция сбалансированного энергопластического обеспечения деятельности лётчика. Всё это и многое другое является существенным научным вкладом в авиакосмическую медицину.

В период 1965-75 гг. в ряде НИР ГНИИИ АиКМ в составе научного коллектива С. А. Бугров под руководством И. Г. Попова проводит разносторонние комплексные исследования по физиологической разработке основ питания и водообеспечения космонавтов и лётного состава, было выполнено физиолого-гигиеническое обоснование систем питания космонавтов для полётов продолжительностью 2 месяца и более применительно к планировавшимся полётам на орбитальных станциях «Салют». Изучено влияние на пищеварительную систему невесомости, гипокинезии, изменённого газового состава воздуха, сдвигов в режиме труда и отдыха, длительных нервно-эмоциональных перегрузок и утомления, протяжённой автономности питания. В исследованиях с длительной гипокинезией проведено уточнение потребностей организма в витаминах, незаменимых аминокислотах, клетчатке, микроэлементах (кальций, калий, магний и др.) применительно к условиям космического полёта; определение оптимального содержания нутриентов, их сбалансированности и энергетической ценности. Для практической реализации результатов исследований была создана большая кооперация, включающая более 20 научных и производственных организаций пищевой, мясомолочной, химической и других отраслей промышленности. В начале 70-х годов в связи с задачами обеспечения полётов большей продолжительности (3 месяца и более) была выполнена работа по физиолого-гигиеническому обоснованию рациона космонавтов на основе сублимированных продуктов, пригодных для длительного хранения (9-12 месяцев) и готовых к употреблению непосредственно из упаковки после их восстановления водой, регенерированной в бортовых условиях из атмосферной влаги. Указанные рационы были успешно испытаны в макете корабля «Салют» в течение 90 суток.

В целом, по итогам этих исследований, С. А. Бугровым в составе научного коллектива были разработаны:

 биотехнология системы питания экипажа космического корабля в длительных орбитальных полетах, включая организацию и технологию питания с применением продуктов, консервированных тепловым способом и сублимированием, от приготовления пищи до складирования пищевых отходов;
 биотехнология пищевого и питьевого водообеспечения на основе консервированной и регенерированной из атмосферной влаги воды;
 бортовая инструкция по питанию и водообеспечению космонавтов в полете, а также методики оценки системы питания и водообеспечения космонавтов в полете.

С. А. Бугровым и соавторами были получены несколько авторских свидетельств на изобретение СССР и патентов РФ на рецептуры напитков для включения в бортовые рационы и способы производства молочно-фруктовых концентратов. Было доказано, что отмеченные пищевые добавки обладают повышенной биологической ценностью, ускоряют адаптацию к воздействию факторов полета, а также обладают лечебно-профилактическими свойствами.

Указанные работы позволили обеспечить экипажи орбитальных станций «Салют-3», «Салют-4» и «Салют-5» пищей и водой в достаточных количествах для сохранения здоровья и работоспособности в полете. Рационы и продукты такого типа в дальнейшем успешно использовались на орбитальных станциях «Салют», «Мир» и Международной космической станции (МКС) в полетах продолжительностью до 438 суток.

В 1970-75 гг. под руководством И. Г. Попова и С. А. Бугрова были проведены исследования по разработке водно-пищевого рациона и режима питания летчиков-космонавтов в загерметизированных скафандрах применительно к подготовке планируемого полета к Луне и высадке космонавтов на её поверхность. Рацион был разработан на основе плодово-ягодных соков с добавлением углеводов, минеральных веществ и белкового гидролизата; он обеспечивал человека питанием и водой в загерметизированном скафандре в течение 5 суток. Были разработаны медико-технические требования к инженерной части питания, определены сроки питания жидкими смесями без применения в скафандре калоприемника.

В 1975 г. С. А. Бугров был назначен начальником факультета подготовки авиационных врачей ВМА им. С. М. Кирова. Его приход в систему военного образования позволил осуществить более тесную связь профильных кафедр академии с факультетом подготовки врачей для ВВС, в соответствии с новыми требованиями науки и практики. Вся его деятельность этого периода была направлена на продуманное совершенствование профессиональной подготовки слушателей и курсантов к будущей самостоятельной работе в качестве авиационных врачей. В этой должности он постоянно поддерживал слушателей авиационного факультета в их стремлении связать жизнь с военной медициной, наукой, авиацией и космонавтикой, организовывал их активное участие в работе Военно-научного общества академии, участие в научно-практических конференциях и конкурсах.

Вернувшись в 1982 г. в ГНИИИ АиКМ на должность заместителя начальника, а затем и начальника ГНИИИ АиКМ (1984), С. А. Бугров внёс весомый вклад:
 в разработку вопросов медицинского контроля за летным составом;
 в создание и совершенствование системы обеспечения жизнедеятельности экипажей летательных аппаратов;
 организовал крупные медико-психологические исследования лётного состава в Афганистане;
 в разработку конкретных рекомендаций по нормированию летной нагрузки, проведению реабилитационных мероприятий и организации оказания адресной медицинской помощи с использованием авиации;
 в совершенствование системы профессионального медицинского и психологического отбора космонавтов;
 в повышение роли врачебно-летной экспертизы летного состава и космонавтов.

В 1988 г. Станислав Алексеевич назначен заместителем начальника ЦВМУ СССР — начальником Службы авиационной и космической медицины ВВС . Вступив в эту должность, С. А. Бугров начал активно заниматься вопросами переоснащения лечебных учреждений современной диагностической и лечебной аппаратурой, а также подготовкой кадров, способных её эффективно эксплуатировать в целях улучшения диагностики и повышения эффективности лечения и сокращения сроков пребывания летного состава в лечебных учреждениях.

Руководимой С. А. Бугровым Службой было обращено пристальное внимание на то, что дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника как следствие действия пилотажных перегрузок, перегрузок при посадке, катапультировании и парашютных прыжках получили широкое распространение и стали одной из главных причин преждевременной дисквалификации летного состава. В связи с этим С. А. Бугров стал одним из инициаторов исследований в интересах обоснования эффективных методов и средств продления летного долголетия. Результаты исследований легли в основу подготовки и издания в 1992-93 гг. капитального двухтомного «Справочника авиационного врача» (один из ответственных редакторов — С. А. Бугров), в котором особое внимание уделено вопросам клинической авиационной медицины, методам и способам восстановления психофизиологической надежности летного состава.

При его непосредственном участии разработан ряд руководящих и методических указаний по медицинскому обеспечению авиационных специалистов, решались актуальные проблемы комплексной оптимизации летного труда, проводилась большая работа по внедрению научно обоснованных рекомендаций в интересах повышения боевой эффективности авиации и обеспечения безопасности полетов.

При его деятельном участии готовились к печати и были изданы многочисленные сборники научных трудов, справочники и пособия для авиационных врачей и летного состава. В них подробно представлены актуальные вопросы организации и тактики медицинской службы, в том числе по оказанию медицинской помощи пострадавшим в авариях и катастрофах с использованием авиационного транспорта.

В 1985—1991 гг. С. А. Бугров являлся:
 Сопредседателем Главной медицинской комиссии по отбору космонавтов;
 Председателем Государственной комиссии по подготовке и осуществлению запусков биоспутников серии «Космос»;
 Сопредседателем подгруппы «Космическая медицина» смешанной советско-американской рабочей группы по изучению космического пространства.

Главной медицинской комиссией в этот период было отобрано в общей сложности 89 отечественных и зарубежных членов основных и дублирующих экипажей, и сформировано 14 экипажей, совершивших успешные длительные (до 438 суток) и кратковременные полеты на орбитальных станциях «Салют-7» и «Мир». Государственной комиссией по подготовке и осуществлению запусков биоспутников серии «Космос» в 1987 и 1989 гг. было организовано медико-биологическое обеспечение полетов биоспутников «Бион-8» и «Бион-9» с обезьянами и другими биообъектами на борту. Результаты проведенных биологических экспериментов были использованы для разработки рекомендаций космонавтам по снижению неблагоприятного воздействия невесомости на организм и сокращению адаптационного периода.

Подгруппой «Космическая медицина» смешанной советско-американской рабочей группы по изучению космического пространства была проведена стандартизация физиологических методов исследований в космических полетах СССР и США, позволившая объективизировать оценку состояния членов международных экипажей в космической программе «Мир — Шаттл» и позже уже в полетах на Международной космической станции.

После увольнения с военной службы в конце 1991 г. Станислав Алексеевич с 1994 года плодотворно работал главным специалистом в ГНИИИ АиКМ. При его непосредственном участии в авиационных частях и лечебных учреждениях получила развитие и практическое воплощение концепция реабилитации летного состава. На основе нового подхода были разработаны и внедрены эффективные методы и средства закаливания организма, профилактики заболеваний и восстановления функционального состояния летного состава, заметно сократился период ввода в строй летчиков после заболеваний и длительных перерывов в летной работе. Продолжал Станислав Алексеевич и свою экспертно-аналитическую работу в области космической медицины.

Станислав Алексеевич — автор более 160 научных работ. Под его руководством подготовлены и защищены 2 докторские и 10 кандидатских диссертаций.

Литература 
 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. Бугров Станислав Алексеевич 
 7. 
 8. 
 9. 
 10. 
 11. 
 12. 
 13. 
 14. Меденков А. А.. Рысакова С. П., Денисова Т. В. Бугров Станислав Алексеевич // Деятели авиационной и космической медицины и психофизиологии. М.: Полёт, 2004. С. 56-57.
 15. Станислав Алексеевич Бугров (К 60-летию со дня рождения) // Воен.-мед. журн. 1990. № 6. С. 73-74.
 16. Станиславу Алексеевичу Бугрову — 60 лет // Авиакосмическая и экологическая медицина. 1991. Т. 25, № 1. С. 57.
 17. Станиславу Алексеевичу Бугрову — 70 лет // Авиакосмическая и экологическая медицина. 2000. Т. 34, № 3. С. 79-80.
 18. 
 19. 
 20. 
 21. Бедненко В. С. Лоцманы небесных и космических трасс (К 55-летию создания отряда испытателей в ГосНИИИ авиационной и космической медицины МО СССР). М.: ГосНИИИ ВМ МО РФ, 2007. 30 с.
 22. Бугров Станислав Алексеевич // Авиационная энциклопедия в лицах. М.: Барс, 2008. С.158.
 23. 
 24.

Основные научные труды 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. .
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
 10.  .
 11. Б
 12. .
 13. 
 14. 
 15. .Бугров С. А.